Панічна втеча може означати:

У кіно
 Панічна втеча (фільм 1976 року), пригодницький бойовик за участю Роберта Павелла
 Панічна втеча (фільм 1980 року), пригодницький бойовик за участю Кена Вала та Джаджа Райнхольда
 Панічна втеча (фільм 1986 року), пригодницько/комедійний фільм про друзяк-копів за участю Ґреґорі Хайнс та Біллі Крістал
 Панічна втеча (фільм 2006 року), кримінальна кінострічка за участю Пола Вокера

У музиці
 Панічна втеча (пісня Ельдара та Ніґара) -  пісня, з якою Ельдар Гасимов та Нігяра Джамал (під псевдонімами Ell & Nikki) здобули перемогу на Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2011 в Дюссельдорфі